Woroniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Woroniec, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Woroniec, un village dans le powiat de Radzyń Podlaski